Bacalhau, peixe
 Bacalhau (gastronomia), prato
 Bacalhau (filme), com Maurício do Valle e Helena Ramos (1976)
 Bacalhau (Ultraje a Rigor), baterista da banda
 Bacalhau (Autoramas), baterista da banda 
 Rio Bacalhau, corta o estado brasileiro de Minas Gerais
 Uma gíria ofensiva para designar alguém muito magro

Desambiguações de música
Desambiguações de biologia